2. etap kolarskiego wyścigu Tour de France 2014 odbył się 6 lipca. Start etapu miał miejsce w brytyjskiej miejscowości York, zaś meta w Sheffield. Etap liczył 201 kilometrów.

Zwycięzcą etapu został włosku kolarz Vincenzo Nibali, który równocześnie został liderem klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce zajął Belg Greg Van Avermaet, a trzecie Polak Michał Kwiatkowski.

Premie 
Na 2. etapie były następujące premie:

Wyniki

Wyniki etapu

Klasyfikacje po 2. etapie

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja punktowa

Klasyfikacja górska

Klasyfikacja młodzieżowa

Klasyfikacja drużynowa

Bibliografia 
 
 

Tour de France 2014